Крыжики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крыжики — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Крыжики — деревня в Псковском районе Псковской области.